Джон Мазер:
 Мазер, Джон (1849—1916) — австралийский художник и гравер шотландского происхождения.
 Мазер, Джон Кромвелл (род. 1946) — американский физик, лауреат Нобелевской премии 2006 г.
 Мазер, Джон Норман (1942—2017) — американский математик.